Эдип в древнегреческой мифологии — царь Фив, сын Лая и Иокасты.
 Эдип — трагедия древнегреческого драматурга Эсхила.
 Царь Эдип — трагедия Софокла.
 Эдип в Колоне — трагедия Софокла.
 «Эдип» — трагедия Вольтера (1718).
 «Царь Эдип» — опера Стравинского.
 «Эдип» — опера Энеску.
 «Царь Эдип» — опера Леонкавалло

См. также 
 Эдипов комплекс (значения)
 Эдипов тамарин